Селище міського типу:
 Березанка — Миколаївська область, Березанський район, районний центр
Села:
 Березанка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Березанка — Чернігівська область, Чернігівський район
Річки:
 Березанка — річка в межах Миколаївської області, впадає до Березанського лиману
 Березанка — річка в межах Баришівського району Київської області, ліва притока Недри